José Ceballos ist der Name folgender Personen:

* José Luis Ceballos (* 1953), argentinischer Fußballspieler
 José María Ceballos (* 1968), spanischer Fußballtorhüter 

Siehe auch:
 José Francisco Cevallos